Setiadi ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Setiadi (* 1988), US-amerikanischer Badmintonspieler
 Bagus Setiadi (* 1966), indonesischer Badmintonspieler